Тарасовский сельский округ

Российская Федерация

Московская область 

 Тарасовский сельский округ Пушкинского района (1994—2006)

Казахстан

Акмолинская область 

 Тарасовский сельский округ Жаксынского района